Уильям Дин (Билл) Джонсон (; ) — американский горнолыжник, олимпийский чемпион 1984 года в скоростном спуске. Специализировался в скоростном спуске.

Стал первым мужчиной из США, которому удалось выиграть Олимпиаду в горнолыжном спорте (спустя три дня на тех же Играх в Сараево золото в слаломе выиграл американец Фил Маре). Кроме того, Джонсон стал первым горнолыжником (как среди мужчин, так и женщин), родившимся не в альпийском регионе, которому удалось победить в скоростном спуске на Олимпийских играх.

За карьеру одержал три победы на этапах Кубка мира — все в скоростном спуске в сезоне 1983/84 (одну — до Олимпийских игр, две — после). По итогам сезона 1983/84 занял третье место в зачёте скоростного спуска и 14-е место в общем зачёте. В другие сезоны ни разу не попадал даже в 5-ку лучших на этапах Кубка мира.

Победы на этапах Кубка мира (3)

Интересные факты 
Личный девиз Джонсона, который был вытатуирован на его руке, гласил Ski to die, что в переводе с английского приблизительно означает «кататься до смерти».

Примечания

Ссылки 
 

Горнолыжники США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года